Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных команд 2010 года (Чемпионат России по кёрлингу в дисциплине микст 2010) проводился с 13 по 16 мая 2010 года в городе Дмитров на арене Центр фигурного катания и кёрлинга МУ СК «Дмитров». Турнир проводился в ?-й раз.

В турнире приняло участие 16 команд из Москвы (6 команд), Санкт-Петербурга (4 команды), Московской области (Дмитров) (2 команды), Ленинградской области (1 команда), Калининграда (2 команды), Челябинска (1 команда).

Победитель чемпионата получал право выступать как сборная России на чемпионате Европы 2010, который состоялся в сентябре 2010 в городе Хоувуд (Шотландия).

Чемпионами России стала команда «ЭШВСМ Москвич-1» (скип Александр Кириков), победившая в финале команду «Москвич-1» (скип Артём Болдузев). Третье место заняла команда «Адамант-1» (скип Артур Ражабов).

Формат соревнований 
Соревнования проводятся в два этапа.

На первом этапе команды распределяются на две группы (А и B), в которых встречаются между собой по круговой системе в один круг. Команды, занявшие в подгруппах 1-е и 2-е место, выходят в полуфиналы плей-офф соревнований. Команды, занявшие в подгруппах 3-е место, получают право на участие в «стыковом» матче за 5 место. Команды, занявшие в подгруппах 4-е место, получают право на участие в «стыковом» матче за 7 место.

На втором этапе соревнований (плей-офф) по олимпийской системе проводятся полуфинальные матчи, финальный матч, матч за 3 место, матч за 5 место и матч за 7 место.

Состав полуфинальных пар:

- первая пара команд – команда, занявшая 1 место в группе А и команда, занявшая 2 место в группе B.

- вторая пара команд – команда, занявшая 1 место в группе B и команда, занявшая 2 место в группе А.

В финале встречаются команды, победившие в полуфиналах. Команде, победившей в финале, присваивается звание «чемпион России в дисциплине «микст» (смешанный состав команд)».

Команды, проигравшие в полуфиналах, встречаются в матче за 3 место в чемпионате. В матче за 5-6 место в чемпионате встречаются команды, занявшие в подгруппах 3-е место. В матче за 7-8 место в чемпионате встречаются команды, занявшие в подгруппах 4-е место. 

За победу в матче команде начисляется 3 очка, за поражение 1 очко, за неявку – 0 очков. В случае равенства очков у двух команд их ранжирование осуществляется по результату личной встречи между ними. В случае равенства очков у трех и более команд их ранжирование осуществляется по сумме очков, набранных в матчах между данными командами. Соотношение камней и эндов не учитывается. В случае равенства этого показателя, команды, первоначально, ранжируются по итогам выполнения тестовых бросков. Последующее ранжирование команд осуществляется с проведением дополнительного матча, а именно:

 В случае, если три (и более) команды делят в подгруппе по количеству набранных очков места с 1-го по 3-е – команда, имеющая лучший показатель по выполнению бросков, получает 1 место в данной подгруппе, а команды, имеющие 2-й и 3-й показатель по выполнению бросков, проводят дополнительный матч, победитель которого получает 2 место в подгруппе. 
 В случае, если три (и более) команды делят в подгруппе по количеству набранных очков места со 2-го и ниже – две команды, имеющие лучшие показатели по выполнению бросков, проводят дополнительный матч, победитель которого получает 2 место в подгруппе.

Команды

Результаты соревнований

Групповой этап

Группа А

Группа Б 

  Проходят в полуфиналы плей-офф за 1—4 место
  Проходят в матч за общее 5-е место
  Проходят в матч за общее 7-е место
 «W» — техническая победа из-за неявки соперника; «L» — техническое поражение

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных команд 2010
 Чемпионат России по кёрлингу среди мужчин 2010
 Чемпионат России по кёрлингу среди женщин 2010
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных пар 2010

2010
Спортивные соревнования в Дмитрове
Чемпионаты России в 2010 году
Май 2010 года